Патриарх Кирилл (в миру Константин Марков Константинов; 3 января 1901, София — 7 марта 1971, там же) — патриарх Болгарский, Митрополит Софийский (1953—1971).

Биография 
Родился в 1901 году в квартале Ючбунар города Софии. В бедной семье Марко и Поликсены Константиновых, православных аромун по происхождению. Начальное и среднее образование получил в Софии в Софийском народном училище «Христо Ботев», известном тогда как Третья Софийская прогимназия, которую окончил в 1914 году.

Осенью 1914 года с согласия его родителей, он поступил в первый класс Софийской духовной семинарии, которую окончил в 1920 году. Осенью того же года поступил на богословский факультет Белградского университета, который окончил в 1923 году.

Священнослужитель 
30 декабря того же года в Софии в кафедральном храме Святой Недели митрополитом Софийским Стефаном был пострижен в монашество с именем Кирилл, на следующий день рукоположен во иеродиакона.

С 1 января 1924 года временно назначен за учителем-воспитателем в Софийской духовной семинарии, где его трудолюбие получило достойную оценку.

Жажда знаний сподвигла его поступить стипендиатом осенью 1924 на богословский факультет Черновицкого университета, где за относительно короткое освоил немецкий и румынский языки, на которых велось преподавание в то время. Окончил обучение в 1926 году и вернулся на родину.

В начале 1926 года по решению Священного Синода поступил на службу в Рильский монастырь секретарём. Игумен Рильского монастыря епископ Левкийский Варлаам (Константинов) высоко оценил своего секретаря. Пребывая в Рыльском монастыре имел возможности пользоваться богататой монастырской библиотекой для своих научных трудов.

В 1928—1930 года специализировался в области философии в Берлинском университете, также слушал лекции в Венском университете.

По решению Священного Синода, 23 июня 1930 года митрополит Старозагорский Павел рукоположил иеродиакона Кирилла в храме святого Иоанна Рыльского при Софийской духовной семинарии в сан иеромонаха.

5 декабря 1931 года назначен протосинкеллом Софийской митрополии, в связи с чем 9 января 1932 года был возведён в сан архимандрита.

В сентябре 1932 года Священный Синод назначил его начальником Культурно-просветительского отдела при Синодальной канцелярии. Занимал эту должность, до сентября 1934 года, когда был назначен главным секретарём Священного Синода. Занимал эту должность до марта 1938 года.

Епископ 
12 июля 1936 года хиротонисан во епископа Стобийского.

15 мая 1938 года избран и 29 мая — канонически утверждён митрополитом Пловдивским.

С 1941 по 1944 год — временно управляющий Маронийской епархией.

Во время Второй мировой войны решительно выступил против выдачи евреев — граждан Болгарии в нацистскую Германию. Взял депортируемых евреев под свою защиту, заявив, что если их отправят из Пловдива на поезде, то он ляжет перед ним.

3 января 1951 году Священный Синод избрал его своим Наместником-председателем.

Патриарх 
После восстановления в Болгарской православной церкви патриаршества 10 мая 1953 был избран на Церковно-народном соборе Патриархом Болгарским и митрополитом Софийским. До 1969 продолжал также быть управляющим Пловдивской епархией.

Лояльно относился к просоветскому режиму, пришедшему к власти в Болгарии в 1944. В свою очередь, болгарское государство создало для церкви больше возможностей для деятельности, чем в СССР (хотя существовали и значительные ограничения). Так, церкви принадлежали многие храмы (в 1975, по официальным данным, 2855) и монастыри, у неё были собственное издательство (выпускавшее, в частности, учебники и монографии), земледельческие участки, дома отдыха и здравницы. Она издавала не только ежемесячный журнал (как в СССР), но и еженедельную газету. Кроме того, председателями приходских советов являлись священники (в СССР после Архиерейского собора 1961 всей хозяйственной деятельностью приходов занимались светские лица — старосты — назначаемые с согласия, а часто и по инициативе государственных органов).

Неоднократно посещал СССР — в первый раз в 1948 году, ещё будучи митрополитом, в качестве члена делегации Болгарской православной церкви по случаю 500-летия автокефалии Русской православной церкви и прошедшего в Москве Совещания глав и представителей Поместных православных церквей (произнёс на нём речь «Рим и Болгария»). В последний раз в 1970 году, когда изучал документы, хранящиеся в исторических архивах Москвы, в связи со своей научно-исследовательской работой. Поддерживал тесные связи с Русской православной церковью, которая, в свою очередь, настояла на признании Константинопольским патриархатом в 1961 законности восстановление патриаршества в Болгарии. Весной 1962 Патриарх Кирилл нанёс официальный визит Константинопольскому Патриарху.

18 июля 1968 года Священный Синод под председательством патриарха Кирилла принял спорное решение о переходе с Юлианского на новоюлианский календарь.

Доктор богословия honoris causa Софийской, Московской и Ленинградской духовных академий. Академик Болгарской академии наук по отделению исторических и педагогических наук (июль 1970). Являлся заместителем председателя Болгарского национального комитета защиты мира и постоянным членом Всемирного Совета Мира.

Скончался 7 марта 1971 года. Похоронен в главном храме Бачковского монастыря.

Учёный 
Получил известность в Болгарии не только как религиозный деятель, но и как историк. Специализировался в области изучения болгарской культурно-национальной и церковной истории, в первую очередь, борьбы болгарского народа за независимость и национальную идентичность. Его научные труды были созданы на основе огромного документального материала (в том числе содержавшегося в зарубежных архивах — Патриарх занимался научной работой в архивах и библиотеках Москвы, Ленинграда, Белграда, Берлина, Будапешта, Вены, Парижа, Праги) и являются значительным вкладом в изучение истории болгарской церковно-национальной борьбы. Его первый значительный церковно-исторический труд — трилогия, посвящённая его предшественникам на Пловдивской кафедре. Затем написал ещё ряд монографий, последнюю из которых — капитальное исследование истории Болгарского Экзархата в Адрианополе и Македонии — он не успел завершить.

Кроме того, был автором богословских трудов, экзегетом, проповедником.

Труды

Исследования по истории Болгарии 
 Паисий, митрополит Пловдивский, в церковно-народной борьбе (1872). 1948.
 Панарет, митрополит Пловдивский (1805—1883). 1950.
 Нафанаил, митрополит Охридский и Пловдивский (1820—1906). 1952.
 Сопротивление против Берлинского договора. Кресненское восстание. 1955 (монография подготовлена по поручению Болгарской академии наук).
 Экзарх Анфим (1816—1888). 1956.
 Граф Н. П. Игнатьев и болгарский церковный вопрос. 1958.
 Болгарско-мусульманские поселения в Южном Родопе — Ксантийское и Гюмюрджинское. Топонимическое, этнографическое и историческое исследование. 1960.
 Материалы к болгарскому церковному вопросу. 1961.
 Католическая пропаганда среди болгар во второй половине XIX века. 1962.
 Материалы об униатстве в Македонии после Освободительной войны. 1968.
 Болгарский Экзархат в Адрианополе и Македонии после Освободительной войны 1877−1878 гг. Т. 1, 1969, Т. 2, 1970.

Богословские труды 
 Церковь и синагога в первые три века. 1934.
 Вера и возрождение. 1938.
 Вышел сеятель. 1940 (экзегетический анализ евангельской притчи о сеятеле, содержащий также размышления о христианской философии жизни).
 Человек и его труд.
 У Источника. 1943—1946; в трёх томах. (собрание проповедей на евангельские сюжеты).
 Слово жизни. 1953. (собрание проповедей на темы из книги Деяний Апостольских и посланий св. апостола Павла).
 Путь Господень. 1953—1968, в шести томах (собрание слов и речей а воскресные, праздничные дни и разные случаи).

Переводы 
 Пеш Т. Христианская философия жизни (с немецкого языка).
 Тот Т. Среди природы (с немецкого языка).

Награды 
Был награждён двумя орденами «Народная Республика Болгария» I степени, орденом Кирилла и Мефодия I степени. Народный деятель культуры (1969).

Институт «Яд ва-Шем» в 2002 году посмертно присвоил ему (как и Экзарху Болгарии митрополиту Стефану) почётное звание «Праведник народов мира», а его наследникам были вручены специальная благодарственная грамота и почётная медаль.

Литература 
 Игнатьев А. Кончина и погребение Святейшего Патриарха Болгарского Кирилла // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 5. — С. 36-46.
 Гугов, свещ. Георги. Социално-етическите възгледи на Патриарх Кирил. Пловдив, Збелсурд, 2003. — 16 с. (Християнска социология).
 Цацов, Борис. Архиереите на Българската православна църква. София, 2003.
 Сборник в чест на Кирил патриарх български по случай 100 години от рождението и 30 години от неговата смърт. Съст. и науч. ред. Стефан Шивачев. Пловдив, 2001. — 143 с.
 Кострюков А. А. Партия консерваторов в Болгарской Церкви и коммунистическая власть (к разоблачению одного укоренившегося мифа) // Троицкое наследие. 2010. — № 2 (28). — С. 18—25.
 «Голяма енциклопедия България», БАН, т. 6 (ЗНА-КРУ), ИК «Труд», София, 2012, ISBN 978-954-8104-28-9 / ISBN 978-954-398-141-0, с. 2312.

Примечания

Ссылки 
 Скурат К. Е. История Болгарской православной церкви
 Биография

Выпускники богословского факультета Белградского университета
Выпускники Софийской духовной семинарии
Праведники народов мира в Болгарии
Выпускники богословского факультета Черновицкого университета
Пловдивские митрополиты
Софийские митрополиты